В 1733 году произошли различные научные и технологические события, некоторые из которых представлены ниже.

События 
 Честер Холл () предложил способ исправления хроматической аберрации с помощью стёкол двух типов.

Публикации 
 12 ноября Абрахам де Муавр впервые описал нормальное распределение для случайной величины смертности по возрасту. Из этого он вывел простую формулу для приближения дохода, получаемого от ежегодных платежей, в зависимости от возраста. Он не стал публиковать эту статью отдельно и включил её в переиздания своего трактата «Учение о случаях», начиная с 1738 года.
 Итальянский математик Джироламо Саккери опубликовал трактат «Евклид, очищенный от всех пятен, или же геометрическая попытка установить самые первые начала всей геометрии».  Идея Саккери состояла в том, чтобы заменить пятый постулат Евклида противоположным утверждением, вывести из новой системы аксиом как можно больше следствий, тем самым построив «ложную геометрию», и найти в этой геометрии противоречия или заведомо неприемлемые положения. Тогда справедливость V постулата будет доказана от противного. Достичь цели Саккери не удалось (в конце трактата он сам сделал ошибку), но он, сам того не подозревая, впервые изложил основы неевклидовой геометрии.

Родились 
 18 января — Каспар Фридрих Вольф, немецкий и российский анатом и физиолог.
 19 февраля — Даниэль Соландер, шведский ботаник и зоолог, натуралист (естествоиспытатель), один из «апостолов Линнея», участник первого путешествия Джеймса Кука.
 13 марта — Джозеф Пристли, выдающийся химик, открывший кислород и углекислый газ.
 17 марта — Карстен Нибур, математик, картограф, натуралист.
 4 мая — Жан-Шарль де Борда, французский математик, физик, геодезист.

Скончались 
 23 июня — Иоганн Яков Шейхцер, швейцарский естествоиспытатель, исследовавший ископаемую флору и фауну Швейцарии.

См. также

Примечания